Adolfo Rodríguez peut désigner :
 Adolfo Luis González Rodríguez (né en 1951), homme politique espagnol ;
 Adolfo Rodríguez Saá (né en 1947), homme politique argentin.